

Маунт-Гоуп — місто, штат Канзас
 Маунт-Гоуп — місто, штат Нью-Йорк
 Маунт-Гоуп — місто, штат Західна Вірджинія
 Маунт-Гоуп — містечко, штат Вісконсин
 Маунт-Гоуп — селище, штат Вісконсин

Маунт-Гоуп () — гора (3239 м), найвища вершина гірського хребта Вічності, що у горах Антарктичні Анди, Антарктичний півострів.